Корраль-де-Барранкос () — небольшой город в центральной части Мексики, на территории штата Агуаскальентес. Входит в состав муниципалитета Хесус-Мария.

Географическое положение 
Корраль-де-Барранкос расположен в центральной части штата, на расстоянии приблизительно 0,5 километра к северу от города Агуаскальентес. Абсолютная высота — 1858 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в городе проживало 2851 человек (1371 мужчина и 1480 женщин). Насчитывалось 597 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 43,9 % — жители младше 18 лет, 50,5 % — между 18 и 59 годами и 5,6 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 97,5 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Корраль-де-Барранкоса составляла 3158 человек. Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Агуаскальентеса